Pleoticus är ett släkte av kräftdjur. Pleoticus ingår i familjen Solenoceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Pleoticus